Sankaran ist der Familienname folgender Personen:

 Chettur Sankaran Nair (1857–1954), indischer Politiker
 Rajan Sankaran (* 1960), indischer Homöopath
 Suba Sankaran, kanadische Sängerin, Perkussionistin und Komponistin indischer Herkunft
 T. Sankaran (* 1942), indischer Perkussionist